Jake Lucchini (né le  à Trail, dans la province de la Colombie-Britannique au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Carrière en club 
En 2012, il commence sa carrière avec les Smoke Eaters de Trail dans la Ligue de hockey de la Colombie-Britannique. Il passe professionnel avec les Penguins de Wilkes-Barre/Scranton dans la Ligue américaine de hockey en 2018.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|-
|2012-2013 || Smoke Eaters de Trail || LHCB ||55 ||5 ||3 ||8 ||17 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2013-2014 || Smoke Eaters de Trail || LHCB ||55 ||8 ||18 ||26 ||12 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2014-2015 || Smoke Eaters de Trail || LHCB ||58 ||35 ||47 ||82 ||32 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2015-2016 || Huskies de Michigan Tech || WCHA ||37 ||7 ||10 ||17 ||10 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2016-2017 || Huskies de Michigan Tech || WCHA ||45 ||11 ||11 ||22 ||20 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2017-2018 || Huskies de Michigan Tech || WCHA ||44 ||16 ||23 ||39 ||8 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2018-2019 || Huskies de Michigan Tech || WCHA ||38 ||11 ||15 ||26 ||14 ||- ||- ||- ||- ||-
|-					
|2018-2019 || Penguins de Wilkes-Barre/Scranton || LAH ||15 ||6 ||1 ||7 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2018-2019 || Penguins de Wilkes-Barre/Scranton || LAH ||53 ||7 ||8 ||15 ||10 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2019-2020 || Rocket de Laval || LAH ||8 ||4 ||1 ||5 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|-   
|2020-2021 || Rocket de Laval || LAH || 28 || 3 || 3 || 6 || 6 || - || - || - || - || -
|-
| 2021-2022 || Senators de Belleville || LAH ||  ||

Transactions de Carrières  

 Le 20 février 2020, il est échangé aux Canadiens de Montréal par les Penguins de Pittsburgh avec Joseph Blandisi en retour de Philip Varone et de Riley Barber.

Trophées et distinstions

Western Collegiate Hockey Association (NCAA) 

 Il remporte le Championnat avec les Huskies de Michigan Tech en 2016-2017 et 2017-2018.

Références 

Naissance en mai 1995
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur du Rocket de Laval
Joueur des Penguins de Wilkes-Barre/Scranton
Attaquant de hockey sur glace
Joueur des Senators de Belleville
Naissance à Trail (Canada)